

Geografia 
 Repubblica Dominicana
 Las Matas de Farfán – comune nella provincia di San Juan

Guerra 
 Farfan – soldati cristiani mercenari del Basso Medioevo

Persone 
 Aura Elena Farfàn – attivista guatemalteca
 Fernando de la Torre Farfán – presbitero, poeta, scrittore, traduttore spagnolo
 Gabriel Farfán – calciatore statunitense con cittadinanza messicana, difensore o centrocampista
 Gonzalo Farfán – ex calciatore messicano, centrocampista
 Jefferson Farfán – calciatore peruviano, attaccante
 Marco Farfan – calciatore statunitense, difensore
 Martín Farfán – ex ciclista su strada colombiano
 Michael Farfán – ex calciatore statunitense, centrocampista
 Rubén Farfán – calciatore cileno, attaccante
 Tomás Farfán – calciatore peruviano, difensore